Russell Freeman puede estar referido a:

 James Russell Freeman (1960-), guitarrista estadounidense de jazz rock y smooth jazz, y líder del grupo The Rippingtons.
 Russell Freeman, jugador de fútbol americano.
 Russell Freeman (1926–2002), estadounidense, pianista de west coast jazz.